Татјана Бокан је име и презиме следећих људи:
 Татјана Бокан (глумица)